Alexandre Dumas kan avse:
 Alexandre Dumas den äldre, eller Dumas père (1802 – 1870) skrev bland annat De tre musketörerna och Greven av Monte Cristo
 Alexandre Dumas den yngre, eller Dumas fils (1824 – 1895) skrev bland annat Kameliadamen
Thomas Alexande Dumas, eller Dumas grandpère (1762 – 1806), fransk general.